A talliumnak (Tl) 37 izotópja van, ezek atomtömege 176–212 g/mol közötti. Két stabil izotópja van, a 203Tl és a 205Tl. A legstabilabb radioaktív izotópja a 204Tl, felezési ideje 3,78 év. A 207Tl felezési ideje 4,77 perc, az utóbbiak a tallium természetben előforduló leghosszabb felezési idejű radioaktív izotópjai. A 202Tl felezési ideje 12,23 nap, ciklotronban lehet előállítani. A 204Tl felezési ideje 3,78 év, atomreaktorban is keletkezhet.

Teljesen ionizáltan a 205Tl béta-sugárzással radioaktív 205Pb-re bomlik. Tehát ha a tallium teljesen ionizált, akkor csak egy stabil izotópja van, a 203Tl.

Standard atomtömeg: 204,3833.

Táblázat 

A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Fordítás

Jegyzetek

Források 
 Isotope masses from:

 Isotopic compositions and standard atomic masses from:

 Half-life, spin, and isomer data selected from the following sources. See editing notes on this article's talk page.

Tallium